Плахов — російське прізвище. Відомі носії:
 Плахов Андрій Степанович (нар. 1950, Старокостянтинів) — радянський, російський кінокритик і кінознавець, оглядач газети «Коммерсантъ». Діяч міжнародного кінофестивального руху.
 Плахов Володимир ( 1987) — Український актор театру і кіно, актор озвучення. У студії 4A Games працює дизайнером звуку. Крім іншого, Володимир озвучив головного героя ігрової серії Метро — Артема, подарувавши йому голос в Metro: Last Light, перевиданні першої гри Metro 2033 Redux і Metro: Exodus в українській локалізації.
 Плахов Лавр Кузьмич (1810—1881) — російський живописець.
 Плахов Руслан Миколайович (1976—2022) — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Плахов-Модестов Ростислав Петрович (нар.1939) — радянський, український кінорежисер і сценарист.

Примітки 

Російські прізвища